

События 
 705—707 — Папа Иоанн VII.
 Хан Тервель и Юстиниан II с армией славян и болгар подошли к Константинополю. Народ не хотел принять Юстиниана II.
 705—711 — Император Византии Юстиниан II Ринотмет (вторично).
 Юстиниан II ночью тайно вошёл в Константинополь и занял Влахернский дворец. Ираклия, брата Тиберия III, и его архонтов повесили. Тиберий III и Леонтий схвачены и убиты. Хан Тервиль получил богатые дары. Патриарх Каллиник I ослеплён и сослан в Рим. Патриархом стал Кир. Жестокая расправа над враждебными вельможами. Жену Феодору Хазарскую и их сына Тиберия он венчал на царство. Филиппик Вардан сослан в Херсонес.
 705—715 — Халиф ал-Валид I.
 Наместник халифа завлёк армянских нахараров и азатов в город Нахчеван и истребил 800 человек.
 705—715 — Полководец Кутейба ибн Муслим завоёвывает Среднюю Азию.
 705—710 — Император Китая Чжун-цзун (вторично).
 Восстание в Херсоне против Византии, поддержанное хазарами.

Скончались 
 Абд аль-Малик — халиф Омейядского халифата
 Тиверий III — Византийский император
 У Цзэтянь — китайская императрица

См. также

Примечания